Летние Паралимпийские игры 1996 () прошли в городе Атланта, США, с 15 августа по 26 августа. На соревнования приехало 3195 (2415 мужчин, 780 женщин) спортсменов, которые соревновались в 20 видах спорта и разыграли 508 комплект наград.

Итоговый медальный зачёт

См. также 

 Летние Олимпийские игры 1996
 Дефлимпийские игры

Спорт в США в 1996 году
Август 1996 года
1996 год в Джорджии
Международные спортивные соревнования в Атланте